Capillataspora är ett släkte av svampar. Capillataspora ingår i klassen Dothideomycetes, divisionen sporsäcksvampar och riket svampar.

Källor

Sporsäcksvampar
Capillataspora